Кавур () — авианосец ВМС Италии, флагман итальянского флота. Назван в честь итальянского государственного деятеля графа Камилло Бензо ди Кавура.

Авианосец заложен 17 июля 2001 года, спущен на воду 20 июля 2004 года, официально передан ВМС 27 марта 2007 года. Введён в состав боеготовых сил с 10 июня 2009 года.

Оборудование 

Радиоэлектронное вооружение включает: многофункциональную РЛС с фазированной антенной решёткой AMS/Selex EMPAR, трёхкоординатную РЛС обнаружения воздушных целей дальнего радиуса действия, РЛС обнаружения воздушных и надводных целей ближнего и среднего радиуса действия, две РЛС управления огнём 76-мм АУ, РЛС управления авиацией, навигационную РЛС, гидроакустическую станцию для обеспечения плавания и обнаружения мин, инфракрасную систему освещения обстановки, инфракрасную систему кругового обзора, систему инструментальной посадки летательных аппаратов на палубу.

Имеется две пусковые установки помех и две системы противоторпедной защиты SLAT.

Ангар для авиатехники размерами 134х21х7,2 м. Для подъёма на лётную палубу имеется шесть подъёмников: два для летательных аппаратов (грузоподъёмностью 30 т), два для боеприпасов (грузоподъёмностью 15 т) и два служебных (грузоподъёмностью 7 т).

Десантовместимость 
Кроме самолётов и вертолётов может перевозить десант: 415 чел., до 100 единиц колёсной техники, или 24 основных боевых танка, или 50 тяжёлых боевых бронированных машин.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160814060350/http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/navi/Pagine/Cavour.aspx
 http://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/Cavour_Sistema_Paese.aspx
 http://rian.ru/society/20040720/636982.html
 http://ship.bsu.by/main.asp?id=102918
 http://digilander.libero.it/en_mezzi_militari/html/en_cavour.html

Авианосцы Италии